ITA kan have flere betydninger:
 Landekode for Italien
 Forkortelse for intensiv afdeling
 Forkortelse for "I Tilfælde Af"